Pseudonocardineae es un suborden de Actinomycetales.

Referencias 
 Página de Pseudonocardineae de The Taxonomicon.

Actinomycetales